Араго́нская Википе́дия ( или Biquipedia) — раздел Википедии на арагонском языке, созданный 21 июля 2004 года.

По состоянию на    года Арагонская Википедия содержит  . Зарегистрировано  , из них  совершили какое-либо действие за последние 30 дней,   имеют статус администратора. Общее число правок составляет .

История 
Через год после основания Арагонская Википедия насчитывала 1 000 статей, последней из которых оказалась статья о городе Панама. К этому случаю подготовили специальный логотип заглавной страницы.

Через два года после основания Арагонская Википедия содержала 5 000 статей. 5 000-й статьёй оказалась статья Monesterio de Sant Chuan d’a Penya об арагонском монастыре.

Через четыре года после основания Арагонская Википедия содержала 10 000 статей. 10 000-й статьёй снова оказался Monesterio de Sant Per de Ciresa — также арагонский монастырь.

На 2010 год арагонская Википедия лидировала среди разделов на естественных языках по отношению числа статей к числу носителей языка: порядка 22,5 тысяч статей приходилось на примерно 10 тысяч человек, для которых арагонский язык был родным. Сам раздел занимал 71 место по числу статей. Раздел имел около 21 тысяч посещений в день, против 12 миллионов у Испанской википедии. По словам Хуана Пабло Мартинеса-Кортеса, одного из участников раздела: «У нас есть более чем пять миллионов слов, и это помогает нам сохранить и облагородить язык. Раньше он рассматривался как деревенский, но теперь мы можем говорить обо всём, а не только об овцах». Тогда же арагонский раздел являлся крупнейшим электронным корпусом текстов на арагонском языке.

16 марта 2011 года Арагонская Википедия содержала 25 000 статей. К этому случаю также выпустили специальный логотип заглавной страницы. В том же году в ней появился проект, посвящённый местным памятникам.

Примечания 

Арагонский
Сайты, появившиеся в 2004 году